Col du Galibier (2645 m n. m.) je horský průsmyk v jihovýchodní části francouzských Alp blízko Grenoblu

Výšlap na Col du Galibier v rámci Tour de France - vítězové

Externí odkazy 
 

Galibier
Galibier
Geografie Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Geografie Rhône-Alpes
Savojsko (departement)
Tour de France